Jméno a příjmení Josef Macek má více nositelů:

 Josef Macek (1922–1991) – český a československý historik, odborník na dějiny středověku, politik KSČ, poslanec Národního shromáždění a FS v 60. letech
 Josef Macek (sociálnědemokratický politik) (1887–1972) – československý ekonom, politolog a politik, meziválečný poslanec Národního shromáždění za ČSSD, po roce 1948 v emigraci
 Josef Macek (politik ČSL) (1949–???) – český a československý právník a politik ČSL z Jablonce n. Nisou, poslanec FS po sametové revoluci